Horvátország
Rivanj falu Preko községben, Zára megyében 
Rivanj sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban